Ez az epizódlista a Dollhouse című amerikai sorozat epizódjainak listáját tartalmazza, magyar és eredeti címmel és premierrel.

Évadok

1. évad

2. évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái